Luciano Marigo (1931) – scrittore italiano
 Dario Marigo (1960) – allenatore e ex calciatore italiano